SPH steht für:
 Singapore Press Holdings, singapurisches Medienunternehmen
 Smoothed Particle Hydrodynamics, numerische Methode, um hydrodynamische Gleichungen zu lösen
 Socijaldemokratska partija Hrvatske, sozialdemokratische Partei in Kroatien
 Sphingomyeline, gehören zur Gruppe der Phospholipide und der Sphingolipide
 Sopu Airport (IATA-Code), Flugplatz von Sopu, Oro Province, Papua-Neuguinea

sph steht für:
 sheet per hour („Blatt pro Stunde“), Maßeinheit für die Leistung eines Druckers (Gerät)

Siehe auch:
 SPH Bandcontest

Abkürzung